Il singolare del Countrywide Classic 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–4 Jan-Michael Gambill.

Teste di serie

  Tommy Haas (primo turno)
  Andre Agassi (campione)
  Sébastien Grosjean (secondo turno)
  Andy Roddick (semifinali)

 Gustavo Kuerten (quarti di finale)
 Sjeng Schalken (primo turno)
 Xavier Malisse (quarti di finale)
 Maks Mirny (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Countrywide Classic 2002
ATP Tour 2002